Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1904 probíhala vně stadionu Francis Field v St. Louis. Soutěž se konala v období od 29. srpna do 3. září 1904 na otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ní 27 tenistů, z toho 26 Američanů. Jediným zahraničním hráčem se stal Němec Hugo Hardy.

Hrálo se na dva vítězné sety, včetně finále. Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl britský hráč Laurence Doherty, který však do turnaje nezasáhl. Naopak soutěže se zúčastnil saintlouiský rodák a zakladatel Davis Cupu Dwight F. Davis.

Olympijským vítězem se stal Beals Wright, jenž ve finále zdolal krajana Roberta LeRoye v sadách. Bronzové medaile obdrželi oba poražení semifinalisté Alphonzo Bell a Edgar Leonard.

Pavouk 
V jediném utkání prvního kola porazil Američan Nathaniel Semple svého krajana George Stadela po setech 6–2 a 6–1.

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1904